Курея —  деревня в Плюсском районе Псковской области, Плюсская волость
 Курея —  река в Псковской области, приток Плюссы